Colin Larkin (futbolista) (1982), futbolista professional irlandès.
 Colin Larkin (escriptor) (1949), escriptor i emprenedor britànic, autor de la Encyclopedia of Popular Music.

Vegeu també 
 Colin